Osteuropa-Institut ist die Bezeichnung für folgende Forschungseinrichtungen, die sich wissenschaftlich mit Osteuropa beschäftigen:

 Dresdner Osteuropa Institut e.V., ein 2004 gegründeter Verein
 Osteuropa-Institut (Berlin), ein 1951 gegründetes interdisziplinäres Regionalinstitut der FU Berlin
 Osteuropa-Institut Universität Freiburg (Fribourg), 1957 gegründet von J. M. Bocheński
 Osteuropa-Institut (Breslau), das zwischen 1918 und dem Ende des Zweiten Weltkrieges existierte
 Osteuropa-Institut München, das 1952 in München gegründet und 2007 nach Regensburg verlegt wurde
 Osteuropa-Institut (Regensburg), das 2007 aus München verlagerte Institut
 Osteuropainstitut Regensburg/Passau e.V., ein Verein, der 1968 in Regensburg gegründet und 1984 auf Passau ausgedehnt wurde